Stereo steht für:

 stereo, griechischer Wortstamm, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #stereo
 Stereofonie (Kurzform)
 Stereo (Zeitschrift), deutsche HiFi- und Musikzeitschrift seit den 1970er Jahren
 Stereo (1969), kanadischer Spielfilm
 Stereo (2014), deutscher Spielfilm
 The Stereo, US-amerikanische Rockband
 Stereo Express (Christophe D´Hoker), belgischer DJ, Liveact und Musikproduzent

STEREO steht als Abkürzung für:
 Solar Terrestrial Relations Observatory, Raumfahrtmission der NASA, siehe STEREO
 Sterile Reactor Neutrino Oscillations, siehe STEREO-Experiment

Siehe auch:

Abkürzung